Pfarrkirche Pichl steht für:

 Pfarrkirche Pichl bei Wels, in Oberösterreich
 Pfarrkirche Pichl an der Enns, in Pichl, Gemeinde Pichl-Preunegg, Steiermark